Камиль Бриан (; 17 сентября 1907,  — 8 мая 1977, ) — французский поэт, художник, скульптор.

Биография и творчество 
В 1926 году приехал в Париж, сблизился с сюрреалистами. Первая персональная выставка состоялась в 1934 году. После Второй мировой войны принадлежал к лирическому абстракционизму. Выступал также как художник книги, иллюстрировал Ж. Лафорга, Т. Тцара, М. Бютора и др.

Литературные тексты 
 Désécritures: poèmes, essais, inédits, entretiens. Dijon: Presses du réel, 2007

Каталоги выставок 
 Boutet-Loyer J. Bryen et le défi de la peinture éternelle. Paris: Galerie Callu Merite, 1990
 Camille Bryen à revers. Paris: Somogy; Nantes: Musée des beaux-arts, 1997

Ссылки 
 Персональный сайт 
 Camille Bryen — Artists
 Camille Bryen | MoMA

Поэты Франции
Художники Франции XX века
Скульпторы Франции XX века
Родившиеся в Нанте
Скульпторы по алфавиту